Al-Dżurnijja – miejscowość w Syrii, w muhafazie Aleppo
 Al-Dżurnijja – miejscowość w Syrii, w muhafazie Damaszek
 Al-Dżurnijja – alternatywna nazwa miejscowości Al-Dżauzijja w Syrii, w muhafazie Hama

Zobacz też 
 Dżurnijjat at-Tar
 Al-Dżarnijja